Церковь святого Сифaредия  () — бывший кафедральный собор, находящийся в городе Карпантра, Франция. Церковь названа в честь Святого Сиффредия и является историческим памятником Франции.

История 
Церковь святого Сиффредия была построена в XV веке по настоянию Римского папы Бенедикта XIII. Строительство началось в 1409 году и продолжалось в течение 150 лет. Главный вход был окончательно построен в 1512—1514 гг. и был реконструирован в 2000—2002 гг. Башня церкви была построена в начале XX века.

До начала XIX века церковь святого Сиффредия была кафедрой епископов епархии Карпантра, которая была ликвидирована в 1801 году и присоединена к епархии Авиньона.

Собор славится своим богатым убранством. В этой церкви хранится тот самый гвоздь, на котором был распят Иисус Христос 3 апреля 33 года нашей эры.

Всего существует четыре Крестных гвоздя: два из которых хранятся в Италии, и два во Франции — один в Соборе Нотр-Дам и другой в соборе города Карпантра. Хотя относительно числа гвоздей (три или четыре) ведутся споры. Спорна и подлинность реликвий: всего в мире насчитывается 30 подобных гвоздей. Римская церковь Санта Кроче также оспаривает подлинность французских реликвий, и в частности, — из собора Св. Сиффрена (Зигфрида) из Карпантра.

Именно этот гвоздь из собора Карпантра овеян многочисленными легендами. Во-первых, этот гвоздь вовсе не гвоздь, а удила (элемент упряжи). Почему удила: согласно легенде, один из гвоздей (а по другим версиям — три), которыми был распят Иисус Христос, был обнаружен в Иерусалиме матерью византийского императора Константина — Еленой. Из этого гвоздя она приказала сделать удила для лошади Константина, чтобы оберегать его на поле боя.

По прошествии веков эти удила оказались в соборе Карпантра. Но называют их все же иногда и гвоздём — Святым гвоздём — потому что гвоздь этот совершил, по преданиям, множество чудес. Во время эпидемий чумы жители Карпантра использовали его как талисман — прикосновение к гвоздю исцеляло больных и одержимых. Факты чудесных исцелений официально признаны Ватиканом. И самое главное чудо — гвоздь из собора в Карапнтра за почти два тысячелетия существования не заржавел — говорят, что его пытались позолотить, но позолота отставала.

Существует мнение, что эти удила на самом деле не имеют отношения к крестным мукам Христа и что на самом деле они были изготовлены здесь же, на месте, древними галлами. Но так это или нет — неизвестно. В любом случае металл, из которого изготовлены удила из собора Карпантра, не окисляется, тогда как с гвоздём из Нотр-Дама никаких чудесных историй или легенд о чудесных исцелениях не связано; более того, нотр-дамский гвоздь — ржавый.

Источник 
 Alain Girard, La représentation de la Cour céleste dans les portails de Blaise Lécuyer, in Le Peuple des Saints, Académie de Vaucluse, 1987, ISBN 2-906908-00-2
 Alain Girard, L’aventure gothique entre Pont-Saint-Esprit et Avignon du XIIIe au XVe siècle, Édisud, 1996, ISBN 2-85744-888-0

Примечания

Ссылки 
 Carpentras Cathedral

Готические соборы Франции
Католические храмы Франции
Карпантра
Здания и сооружения Карпантра
Здания и сооружения, заложенные в 1409 году
Здания и сооружения, построенные в 1514 году